Pamela Zoellner-Fischer – holenderska łyżwiarka szybka
 Pamela Fischer – szwajcarska pływaczka synchroniczna